Широта:
 Широта — географическая координата в ряде систем сферических координат.
 Широта географическая — определяет положение точки на земной поверхности или, более широко, в географической оболочке.
 Широта эклиптическая — используется в астрономии для описания положения светил на небесной сфере; отсчитывается от эклиптики.
 Широта галактическая — используется в астрономии; отсчитывается от плоскости галактического диска.